

Geografia 
 Santeramo in Colle – comune italiano della città metropolitana di Bari, in Puglia
 Cote di Santeramo – formazione rocciosa tipica del settore occidentale dell'isola d'Elba

Persone 
 Alessia Santeramo (1998 – ) – scacchista italiana 
 Salvatore Santeramo (1880-1969) –  presbitero, canonico e storico italiano

Altro 
 Santeramo – cognome italiano
 Santeramo Sport – società pallavolistica femminile italiana

Pagine correlate 
 Sant'Erasmo